Timbuktu steht für:
 Timbuktu, Stadt in Mali
 Region Timbuktu, Region der Republik Mali
 Timbuktu (Kreis), Kreis in der Republik Mali
 Timbuktu (Musiker), schwedischer Musiker
 Auf und davon nach Timbuktu, eine Reiseerzählung von Bruce Chatwin
 im deutschen, englischen und niederländischen Sprachgebrauch Metapher für einen extrem entlegenen Ort
 Netopia Timbuktu, Fernsteuerungs-/Fernwartungssoftware für Macintosh und Windows
 Timbuktu (Auster), ein Roman von Paul Auster
 Timbuktu (Musical), mit afroamerikanischen Darstellern inszeniertes Musical aus dem Jahr 1978
den Titel mehrerer Spielfilme:
 Timbuktu (1958), US-amerikanischer Abenteuerfilm mit Victor Mature und Yvonne De Carlo aus dem Jahr 1958
 Timbuktu (2014), mauretanisch-französisches Filmdrama von Abderrahmane Sissako aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Tim Buktu